Блумс, Янис (род. 1982) — латвийский профессиональный баскетболист, выступает за баскетбольный клуб ВЭФ.
 Блумс, Янис Павлович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.